Corrector puede referirse a:

 Corrector, cargo administrativo de la Antigua Roma, similar a un Gobernador civil.
 Corrector de textos, el profesional encargado de corregir material escrito.
 Corrector líquido, borrador que se aplica en el papel.
 Corrector ortográfico, una aplicación de informática utilizada para detectar y corregir faltas de ortografía.